Охотники на драконов:

 Охотники на драконов (мультфильм) — полнометражный компьютерно-анимационный мультфильм.
 Охотники на драконов (мультсериал) — анимационный сериал.